No More Tears (Enough Is Enough), een single uit 1979 van Donna Summer en Barbra Streisand
No More Tears (nummer van Ozzy Osbourne), een single uit 1991 van Ozzy Osbourne
No More Tears (album), het gelijknamige album van Ozzy Osbourne